Георг Хеттих (, род. 12 октября 1978 года в Фуртвангене) — известный немецкий двоеборец, Олимпийский чемпион, призёр чемпионатов мира. 

В Кубке мира Хеттих дебютировал в 2000 году, в январе 2009 года одержал свою единственную победу на этапе Кубка мира, в командных соревнованиях. Кроме победы на сегодняшний момент имеет 15 попаданий в тройку лучших на этапах Кубка мира, из них 11 в личных соревнованиях и 4 в командных. Лучшим достижением в итоговом зачёте Кубка мира для Хеттиха являются 6-е места в сезонах 2002-03 и 2005-06.

На Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити завоевал серебро в командных соревнованиях, кроме того в индивидуальной гонке занял 34-е место.

На Олимпиаде-2006 в Турине завоевал полный комплект наград, золото в индивидуальной гонке, серебро в командных соревнованиях и бронзу в спринте.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере стал 24-м в соревнованиях с большого трамплина + 10 км.

За свою карьеру участвовал в пяти чемпионатах мира, на которых завоевал две серебряные медали.

По окончании сезона 2009-10 Хеттих объявил о завершении профессиональной карьеры.

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт

Персоналии по алфавиту
Двоеборцы Германии
Олимпийские чемпионы по лыжному двоеборью
Олимпийские чемпионы от Германии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2006 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2002 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Двоеборцы на зимних Олимпийских играх 2010 года